Szarka Károly (1923–2005) diplomata, nagykövet, külügyminiszter-helyettes
Szarka Károly (1984) író